Алан Силлитоу (; 4 марта 1928, Ноттингем — 25 апреля 2010, Лондон) — английский поэт и прозаик.

Биография 
Силлитоу родился в Ноттингеме у родителей из бедной рабочей семьи, отца звали Кристофером, а мать Сабиной. Как и антигерой его вышедшего в 1958 г.  первого романа «В субботу вечером, в воскресенье утром» () Артур Ситон, отец писателя  работал на велосипедной фабрике. Его отец был невежественный и грубый человек, который часто менял места работы, из-за этого его семья часто голодала. Алан был близок к группе рассерженных молодых людей. Посвятил многие произведения судьбам британских рабочих. Не раз приезжал в СССР, но после 1968, когда в своем выступлении на съезде советских писателей высказался о нарушении прав человека в Советском Союзе, стал персоной нон-грата. Оставил несколько мемуарных книг, в том числе — о поездках в СССР (Овод в России, 2007).

Был женат на поэтессе Рут Фейнлайт.

Экранизации 
Ряд произведений Силлитоу были экранизированы (Карелом Рейшем, Тони Ричардсоном, Ральфом Нельсоном), фильмы имели значительный успех. Сценарий ленты «В субботу вечером, в воскресенье утром», написанный Силлитоу, был номинирован на премию БАФТА.

Публикации на русском языке 
 Одинокий бегун. Рассказы. М.: Молодая гвардия, 1963.
 Ключ от двери. М.: Прогресс, 1964. (На англ. яз.: Allan Sillitoe. Key to the door. Moscow: Progress Publishers, 1969)
 Дочь старьевщика // Современная английская новелла / Сост. В. Скороденко, Д. Шестаков. М.: Прогресс, 1969. С. 391-418.
 Начало пути. М.: Пресса, 1994.
 Бунтари и бродяги. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. ISBN 5-222-01315-4
 Одиночество бегуна на длинные дистанции. М.: Изд-во АСТ, 2016. ISBN 978-5-17-092793-7
 В субботу вечером, в воскресенье утром: роман. М.: Изд-во АСТ, 2018. Серия «XX век/XXI век — The Best» ISBN 978-5-17-093395-2

Ссылки 
 Алан Силлитоу на сайте Современные писатели 
 Алан Силлитоу на Радио Свобода, 24 февраля 2010 
 

Английские писатели
Писатели Великобритании
Поэты Великобритании
Социалисты Великобритании
Умершие от рака